Origem de coordenadas, A origem de coordenadas é o ponto de referência de um sistema de coordenadas
 Origem comum, um grupo de organismos tem origem comum se todos partilham um ancestral
 Origem (quadrinhos), minissérie em quadrinhos que conta a história do personagem Wolverine
 A Origem, filme de 2010
 Origem (livro de Dan Brown), livro

Veja também
Big bang

Desambiguação